

Persone
 Antonio Rosati (1983) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Beniamino Rosati (1881-1978) – medico e ambientalista italiano
 Carlo Rosati (1876-1929) – matematico italiano
 Carolina Rosati (1826-1905) – ballerina italiana
 Cristina Rosati, nota come Cristina di Lagopesole o Madre Cristina di Gesù Crocifisso (1942), poetessa, scrittrice e religiosa italiana.
 Daniela Rosati (1958) – giornalista, conduttrice televisiva e cantante italiana
 Domenico Rosati (1929) – politico e sindacalista italiano
 Domenico Rosati, noto come Tom Rosati (1929-1985) – calciatore di ruolo difensore e allenatore di calcio italiano
 Elio Rosati (1923-2016) – politico italiano. 
 Elvira Rosati (1974) – ex cestista italiana
 Faliero Rosati (1946) – sceneggiatore e regista cinematografico italiano
 Ferdinando Rosati (1898-1938) – politico italiano
 Francesco Panvini Rosati (1923-1998) – numismatico italiano
 Franco Rosati (1943) – ex calciatore italiano, di ruolo terzino o libero
 Gianpiero Rosati (1951) – latinista, filologo classico e accademico italiano
 Giulio Rosati (1858-1917) – pittore italiano
 Giulio Rosati (1943-2016) – neurologo, epidemiologo e rugbista a 15 italiano
 Giuseppe Rosati (1752-1814) – medico, agronomo, matematico e geografo italiano
 Giuseppe Rosati (1789-1843) – missionario e vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Rosati (1923) – regista e sceneggiatore italiano
 Giuseppe Rosati (1927-2005) – latinista e grecista italiano
 Luigi Candido Rosati (1914-2012) – politico italiano
 Mariano Rosati (1879-1967) – politico italiano
 Mariano Rosati (1894-1973) – filosofo e poeta italiano
 Mike Rosati, propr. Michael Anthony Rosati (1968) –  allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Renzo Rosati (1962-1988) – militare italiano, medaglia d'oro al valor civile
 Rosato Rosati (1559-1622) – architetto italiano
 Rosato Rosati (1934-2008) – politico italiano
 Sandro Rosati (1958) – ex judoka italiano
 Vincenzo Rosati (1859-1943) – ingegnere, archeologo e pittore italiano
 Weronika Rosati (1984) – attrice polacca

Altro
 Palazzo Celentano-Rosati – edificio di Foggia, risalente al XVII secolo

Pagine correlate 
 Rosa
 Rosato